Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie teofipolskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie borodziańskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie fastowskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościski
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim, w radzie wiejskiej Dwirci
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim, w radzie wiejskiej Wołycia
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kamieńskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim
 Wołycia – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie żytomierskim